Gagna ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspare Giuseppe Gagna (1686–1755), piemontesischer Jesuit und Seminarrektor
 Pietro Maurizio Gagna (1689–1744), römisch-katholischer Bischof